Села:
 Бурбине — Полтавська область, Кременчуцький район
 Бурбине — Сумська область, Роменський район